Zivanovic ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Zivanovic (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Sasa Zivanovic (* 1980), deutscher Basketballspieler